

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Trzebuń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała
 Trzebuń – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany

Jezioro 
 Trzebuń – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim

Inne 
 Trzebuń – nieistniejąca obecnie osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów